WABC steht für:
 WABC (Mittelwellensender), US-amerikanischer Radio-Nachrichtensender
 WABC-TV, US-amerikanischer Fernsehsender

Abkürzung